Obrenovac steht für:

 Obrenovac, Stadt in der Metropolregion von Belgrad, Serbien
 Gradska opština Obrenovac, Opština in der Metropolregion von Belgrad, Serbien
 Obrenovac (Konjic), Ort in Konjic, Bosnien und Herzegowina
 Obrenovac (Pirot), Ort in Pirot, Serbien